Escape:

 Escape — управляющая клавиша компьютерной клавиатуры;
 «Escape» — альбом американской рок-группы Journey 1981 года;
 «Escape» — альбом испанского поп-певца Энрике Иглесиаса 2001 года.

Персоналии 

 Escape — (настоящее фамилия — Варданян; род. 1995) российский поп- и рэп-исполнитель армянского происхождения.

См. также 
 Escape-последовательность
 Эскапизм
 Escape Velocity Nova — компьютерная игра
 Escape from Monkey Island — компьютерная игра
 Escape the Fate — американская пост-хардкор/глэмкор-группа
ESKAPE — аббревиатура, включающая названия шести бактериальных патогенов